Kosovaars handbalteam junioren (mannen)
 Kosovaars handbalteam junioren (vrouwen)